Taejo ist der Name folgender Könige:

 Taejo (Goryeo) (877–943), König und Gründer von Goryeo (Korea) und der Goryeo-Dynastie
 Taejo (Joseon) (1335–1408), König und Gründer von Joseon (Korea) und der Joseon-Dynastie